Winde als atmosphärische Luftbewegung
 namentlich bezeichnete Winde und Windsysteme

Winde steht für:

 generell eine mechanische Vorrichtung, siehe Winde (Mechanik), speziell eine Kurzbezeichnung für eine Seilwinde an Kraftfahrzeugen, Schiffen und anderen Maschinen
 eine Einrichtung zum Starten von Flugzeugen oder Gleitschirmen; siehe Windenstart
 eine Kletterpflanze, siehe Windengewächse
 den Plural des deutschen medizinischen Begriffs für Flatus
 Schweizerdeutsch für Dachboden, begrenzt auf den Großraum Zürich

Winde, geografische Namen:

 Hohe Winde (1204 m), ein Berg im Schweizer Jura

Winde ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Winde (1924–2004), US-amerikanische Schauspielerin
 Bertram Winde (1926–2020), deutscher Physiker
 Lutz Winde (* 1966), deutscher Schauspieler
 Matthias Winde (* 1952), deutscher Schauspieler
 Alan Winde (* 1965), südafrikanischer Politiker der Democratic Alliance
 Stefanie Winde (* 1967), deutsche Politikerin (SPD) in Berlin
 Theodor Artur Winde (1886–1965), deutscher Bildhauer, Holzgestalter und Dozent

Siehe auch:

 Wind (Begriffsklärung)
 Winden